Победа е успешно приключване на битка или състезание.

Победа може да се отнася за:

Села в България 
 село Победа (Област Добрич);
 село Победа (Област Плевен);
 село Победа (Област Ямбол);

Квартали 
 Победа, квартал на Варна;
 Победа, квартал на Бургас;

Футболни отбори 
 ФК Победа, футболен отбор от град Прилеп, Северна Македония;
 Победа, разпаднал се футболен отбор от Варна;
 Победа, разпаднал се футболен отбор от Пловдив.

Други 
 Победа, съветски орден
 Победа АД, българска компания, производител на захарни изделия